Alex Harvey (ur. 7 września 1988 w Saint Ferréol) – kanadyjski biegacz narciarski, czterokrotny medalista mistrzostw świata, złoty medalista mistrzostw świata młodzieżowców oraz trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Alex Harvey pojawił się 15 grudnia 2004 roku podczas zawodów Noram Cup w Mont-Sainte-Anne, gdzie w biegu sprinterskim techniką dowolną zajął 26. miejsce. W marcu 2005 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, gdzie indywidualnie plasował się poza czołową trzydziestką, a w sztafecie Kanadyjczycy zajęli siedemnaste miejsce. Harvey jeszcze trzykrotnie startował na imprezach tego cyklu, zdobywając przy tym trzy medale. Najpierw dwukrotnie był trzeci (w biegu łączonym na 20 km oraz biegu na 10 km stylem dowolnym) podczas mistrzostw świata juniorów w Tarvisio w 2007 roku, a następnie na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta wywalczył srebro na 10 km klasykiem. Dwukrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, największy sukces osiągając na mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää w 2011 roku, gdzie zwyciężył w biegu łączonym na 30 km.

W Pucharze Świata zadebiutował 9 lutego 2008 roku w Otepää, zajmując 46. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 16 stycznia 2009 roku w Whistler, gdzie był trzydziesty w sprincie stylem klasycznym. Zaledwie dwa miesiące później, 14 marca 2009 roku w Trondheim Kanadyjczyk po raz pierwszy stanął na podium zawodów PŚ - na dystansie 50 km stylem klasycznym zajął trzecią pozycję. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2011/2012, który ukończył na szóstym miejscu. W 2009 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie jego najlepszym indywidualnym wynikiem było 22. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Swój największy sukces osiągnął na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku, gdzie wspólnie z Devonem Kershawem zdobył złoty medal w sprincie drużynowym techniką klasyczną. Był to pierwszy złoty medal dla Kanady zdobyty podczas MŚ w narciarstwie klasycznym. Na tych samych mistrzostwach był ponadto siódmy w sprincie indywidualnym oraz piąty w biegu na 50 km stylem dowolnym. Kolejny medal zdobył podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme w 2013 roku, gdzie był trzeci w sprincie indywidualnym klasykiem. Wyprzedzili go jedynie Rosjanin Nikita Kriukow oraz Petter Northug z Norwegii. Wspólnie z Kershawem wystartował także w sprincie drużynowym, jednak tym razem zajęli czwarte miejsce. Brał także udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, zajmując między innymi czwarte miejsce w sprincie drużynowym, siódme w sztafecie i dziewiąte w biegu łączonym na 30 km. Jest ponadto kilkukrotnym mistrzem kraju, przy czym w 2012 roku zdobył trzy tytuły: w sprincie, na 50 km oraz w biegu na 15 km stylem dowolnym.

Jego ojciec – Pierre także był narciarzem (i kolarzem), olimpijczykiem.

Po sezonie 2018/2019 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 
 Profil zawodnika na stronie kanadysjkiej stronie poświęconej biegom narciarskim
 Oficjalna strona zawodnika (wersja archiwalna)

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1988